Джон Бе́йкер: 
 Бейкер, Джон Гилберт (1834—1920) — английский ботаник.
  (1901—1985) — британский инженер и конструктор.